

Cinema 
Happy End – film del 1967 diretto da Oldřich Lipský
Happy End – film del 1989 diretto da Milos Radovic
Happy End – film del 1999 diretto da Christina Olofson
Tu mi ami, noto anche come Happy End (owhere to Go But Up) – film del 2003 diretto da Amos Kollek
Happy End – film del 2011 diretto da Björn Runge
Happy End – film del 2017 diretto da Michael Haneke

Letteratura 
Happy end – romanzo di Manuel Vázquez Montalbán

Musica 
Happy End – gruppo musicale folk rock giapponese
 Happy End – album degli Happy End del 1970
 Happy End – album degli Happy End del 1973
 Happy end – traccia dell'album Momento delicato di Fiorella Mannoia del 1985
 Happy End – traccia dell'album Fjorden di Barbara Morgenstern del 2000

Teatro 
Happy End – commedia di Bertolt Brecht e Kurt Weil

Televisione 
Happy End – telenovela brasiliana del 1982
 Happy End – episodio della settima stagione di Squadra speciale Lipsia

Pagine correlate 
Happy Ending